Тактиката може да се отнася до:

 Военна тактика
 Политическа тактика
 Шахматна тактика